Službeni rekordi i statistike UEFA Europske lige, te njenih prethodnika, Kupa UEFA i Kupa velesajamskih gradova.

UEFA Europska liga je zamijenila Kup UEFA u sezoni 2009./10., i smatra se nasljednikom tog natjecanja. Kup UEFA je zamijenio Kup velesajamskih gradova u sezoni 1971./72., no taj se kup ne smatra UEFA-inim natjecanjem i ona ga ne priznaje kao prethodnika. Međutim, Kup velesajamskih gradova je de facto prethodnik ovih dvaju natjecanja, pa statistika obuhvaća sva tri natjecanja.

Pobjednici i finalisti

Po klubu
Sljedeća tablica prikazuje pobjednike i finaliste Europske lige, Kupa UEFA i Kupa velesajamskih gradova poredane po klubovima. Vodeće momčadi s po 3 naslova su: Barcelona, Internazionale, Juventus, Sevilla i Valencia.

Po državi
Sljedeća tablica prikazuje pobjednike i finaliste Kupa UEFA poredane po državi iz koje dolaze. Vodeća zemlja među njima je Italija s 9 pobjednika, slijede je Njemačka i Engleska sa 6 naslova i Španjolska s 5 naslova. 26 od 36 sezona Kupa UEFA su osvojili klubovi iz prve četiri zemlje. Ukupno je deset zemalja čiji su klubovi osvojili Kup UEFA.

U 1980. godini, Bundesligaši: Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach i Stuttgart su sudjelovali u polufinalu, to je rekord jedne države. Frankfurt je te godine pobijedio Mönchengladbach u finalu. 

U 2007. godini, momčadi španjolske La Lige: Sevilla, Osasuna i Espanyol su bili u polufinalu.

Finala

Kup velesajamskih gradova

Kup UEFA

Finala s dva susreta

NAPOMENE:
Casino Salzburg je poznat i kao Austria Salzburg, a danas nosi ime Red Bull Salzburg 
Videoton Székesfehérvár se danas zove Videoton FC Férvár (Székesfehérvár)

Finala s jednim susretom

Europska liga

Izvori

Kup UEFA